Dit is de wereldranglijst van maart 2009 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 11 maart 2009.

Mannen 03